Zyndram ist der Familienname folgender Personen:

 Marian Zyndram-Kościałkowski (1892–1946), polnischer Politiker und Ministerpräsident
 Jan Zyndram von Maszkowic († 1414), polnischer Ritter und königlicher Feldherr

Siehe auch:
 Sindram